Иван Верховых:
 Верховых, Иван Андреевич (1917—1951) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Верховых, Иван Иванович (род. 1957) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр.